Osoby o tym nazwisku:
 Diana Rigg – brytyjska aktorka
 Eddie Rigg – brytyjski żużlowiec
 Tommy Rigg – angielski piłkarz